Yan Turcotte (né le  à Laval, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il a joué deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, soit une demi-saison avec les Remparts de Québec et une saison et demi avec le Rocket de Montréal.

Il passe la saison 2003-2004 avec les Skyhawks de North Bay de la Northern Ontario Junior Hockey League.

Après une saison dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec avec l’Action de Joliette, il se joint à l’automne 2005 au Redmen de l'Université McGill.

À l’automne 2010, il commence sa carrière professionnelle, avec les Sundogs de l'Arizona de la Ligue centrale de hockey. Après deux matchs, il revient au Canada et le , il signe un contrat avec le Caron et Guay de Trois-Rivières de la Ligue nord-américaine de hockey.

Le , il signe un contrat avec le Friesland Flyers du Championnat des Pays-Bas de hockey sur glace.

Le , il fait un retour dans la LNAH, alors qu'il signe un contrat d'une saison avec le HC Carvena de Sorel-Tracy.

Le  il signe un contrat en France, avec l'Étoile noire de Strasbourg de la Ligue Magnus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||26 ||2 ||1 ||3 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2001-2002 || Rocket de Montréal ||LHJMQ ||19 ||0 ||2 ||2 ||48 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2002-2003 ||Rocket de Montréal ||LHJMQ ||56 ||2 ||6 ||8 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Skyhawks de North Bay ||NOJHL ||39 ||4 ||16 ||20 ||140 ||10 ||1 ||3 ||4 ||22
|-  
|2004-2005 ||Action de Joliette ||LHJAAAQ ||43 ||8 ||23 ||31 ||329 ||12 ||0 ||5 ||5 ||66
|- 
|2005-2006 ||Redmen de l'Université McGill ||CIS ||22 ||1 ||6 ||7 ||72 || || || || ||
|-  
|2006-2007 ||Redmen de l'Université McGill ||CIS ||19 ||0 ||6 ||6 ||86 || || || || ||
|-  
|2007-2008 ||Redmen de l'Université McGill ||CIS ||26 ||3 ||4 ||7 ||81 ||7 ||1 ||2 ||3 ||22
|-  
|2008-2009 ||Redmen de l'Université McGill ||CIS ||25 ||2 ||6 ||8 ||112 ||6 ||1 ||4 ||5 ||34
|- 
|2009-2010 ||Redmen de l'Université McGill ||CIS ||27 ||9 ||16 ||25 ||120 ||5 ||2 ||2 ||4 ||25
|-  
|2010-2011 ||Sundogs de l'Arizona ||LCH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||28 ||1 ||4 ||5 ||45 ||5 ||1 ||0 ||1 ||17
|-  
|2011-2012 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||15 ||1 ||5 ||6 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||Friesland Flyers ||Eredivisie ||18 ||2 ||2 ||4 ||112 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2012-2013 ||HC Carvena de Sorel-Tracy ||LNAH ||40 ||2 ||11 ||13 ||96 ||14 ||0 ||3 ||3 ||45
|- 
|2013-2014 ||Étoile noire de Strasbourg ||Ligue Magnus ||26 ||0 ||4 ||4 ||62 ||4 ||1 ||1 ||2 ||6
|- 
| 2014-2015 || Hull Stingrays ||EIHL ||46 || 1 || 10 || 11 || 164 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|- 
| 2015-2016 || Unis Flyers Heerenveen || BeNe League ||20 || 5 || 17 || 22 || 91 || 7 || 1 || 7 || 8 || 34
|- 
| 2016-2017 || Unis Flyers Heerenveen || BeNe League ||18 || 7 || 9 || 16 || 48 || 6 || 3 || 0 || 3 || 16 	
|- 
| 2017-2018 || Unis Flyers Heerenveen || BeNe League ||23 || 10 || 21 || 31 || 74 || 4 || 2 || 2 || 4 || 10 	
|- 
| 2018-2019 || Microz Eaters Limburg || BeNe League ||18 || 6 || 18 || 24 || 88 || 6 || 2 || 2 || 4 || 30 	
|- 
| 2019-2020 || Microz Eaters Limburg || BeNe League ||15 || 4 || 14 || 18 || 47 || 2 || 1 || 0 || 1 || 6

Notes et références 

Naissance en mars 1984
Naissance à Laval (Québec)
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du Rocket de Montréal
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur du HC Carvena de Sorel-Tracy
Joueur de l'Étoile noire
Joueur des Hull Stingrays
Joueur des Unis Flyers Heerenveen
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Défenseur de hockey sur glace